Greccy medaliści letnich igrzysk olimpijskich – zestawienie reprezentujących Grecję zawodników i zawodniczek, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal letnich igrzysk olimpijskich.

Reprezentacja Grecji startuje w letnich igrzyskach olimpijskich nieprzerwanie od początku ich rozgrywania, czyli od 1896 roku. Pierwszy medal dla Grecji zdobył Joanis Persakis, który zajął trzecie miejsce w trójskoku podczas I Letnich Igrzysk Olimpijskich, których Grecja była gospodarzem. Finał trójskoku był pierwszym finałem lekkoatletycznym, jak również pierwszym finałem jakiejkolwiek dyscypliny, rozegranym 6 kwietnia 1896 roku, w dniu otwarcia igrzysk. Pierwszy złoty medal olimpijski zdobył następnego dnia Leonidas Pirgos w turnieju florecistów zawodowych.

Łącznie w 29 startach na letnich igrzyskach olimpijskich Grecy zdobyli 121 medali – 35 złotych, 45 srebrnych i 41 brązowych. Najbardziej utytułowanym greckim olimpijczykiem na letnich igrzyskach jest Piros Dimas, który zdobył trzy złote medale i jeden brązowy. Wraz z  Konstandinosem Tsiklitirasem zdobył największą liczbę medali wszystkich kolorów, w dorobku których są po cztery medale. Reprezentanci Grecji stawali na podium olimpijskim w piętnastu dyscyplinach sportowych, z czego najczęściej –  trzydziestokrotnie – w lekkoatletyce.

Medaliści chronologicznie 
Reprezentanci Grecji zdobyli łącznie 121 medali letnich igrzysk olimpijskich. Grecy stali na podium zawodów olimpijskich na dwudziestu igrzyskach, z czego po raz pierwszy w 1896 roku. W poniższej tabeli przedstawiono wszystkich greckich medalistów letnich igrzysk olimpijskich w kolejności chronologicznej.

Medaliści według dyscyplin

Gimnastyka

Judo

Kolarstwo

Lekkoatletyka

Piłka wodna

Pływanie

Podnoszenie ciężarów

Skoki do wody

Strzelectwo

Szermierka

Taekwondo

Tenis ziemny

Wioślarstwo

Zapasy

Żeglarstwo

Liczba medali według lat 
Greccy sportowcy zdobywali medale na dwódziestu letnich igrzyskach olimpijskich. Najwięcej (47) wywalczyli podczas igrzysk w 1896 roku. W czasie tych igrzysk zdobyli również największa ilość złotych medali – dziesięć. W tabeli przedstawiono liczbę medali zdobytych przez greckich reprezentantów na kolejnych letnich igrzyskach olimpijskich.

Liczba medali według dyscyplin 
Grecy stali na podium letnich igrzysk olimpijskich w piętnastu dyscyplinach sportowych. Najczęściej – trzydziestokrotnie – dokonali tego w konkurencjach lekkoatletycznych. Konkurencją, w której reprezentanci Grecji zdobyli najwięcej medali są ćwiczenia na kółkach (gimnastyka) – sześć medali (trzy złote, jeden srebrny i dwa brązowe). W poniższym zestawieniu ukazano liczbę medali zdobytych przez greckich olimpijczyków według dyscyplin i konkurencji.

Klasyfikacja medalistów 
Medale letnich igrzysk olimpijskich zdobywało łącznie 141 greckich zawodników, z czego 58 dokonało tego wyłącznie w parach lub startach drużynowych. Najwięcej medali olimpijskich zdobyli  – 3 złote i 1 brązowy oraz  – 1 złoty, 2 srebrne i 1 brązowy. Dimas jako jedyny Grek, zdobywał medale na czterech kolejnych letnich igrzyskach (1992, 1996, 2000 i 2004).

Poniższa tabela jest klasyfikacją greckich medalistów letnich igrzysk olimpijskich. Wzięte zostały pod uwagę wszystkie zdobyte medale – w konkurencjach indywidualnych i drużynowych. Przy ustalaniu kolejności najpierw uwzględniono liczbę złotych medali, później srebrnych, a na końcu brązowych. W przypadku, gdy dwoje zawodników uzyskało taką samą liczbę medali, najpierw wzięto pod uwagę rok zdobycia pierwszego medalu, a następnie porządek alfabetyczny.

Uwagi

Przypisy 

!
Medaliści letnich igrzysk olimpijskich